Stora Bredsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Bredsjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (58,8 ha)
Stora Bredsjön, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (24,6 ha)

Se även
Bredsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn